Cet article présente le bilan du Spirou Basket Club saison par saison :

Palmarès détaillé par saison 

Résultats du club du Spirou Basket Club depuis sa création :

Résultats européens

Notes et références 

Spirou Basket